The Best de Scène est un double album live de Claude Nougaro, il sort en 1995.

L'album enregistré à l'Olympia de Paris, est réalisé par Mick Lanaro.

Titres

Musiciens 
Piano : Maurice Vander Guitare : Jean-Marie Ecay Claviers : Arnaud Dunoyer de Segonzac Basse : Laurent Vernerey Batterie Loïc Pontieux

Album de Claude Nougaro
Album en concert à l'Olympia
Album live sorti en 1995